Die Liste bekannter Forscher zur antiken Philosophie erfasst Gelehrte vor allem aus den Bereichen der Philosophie und Philosophiegeschichte, der Klassischen Philologie und der Alten Geschichte, der Theologie und der Politikwissenschaft, aber auch kleinerer Fächer wie etwa der Arabistik oder auch Armenistik, die sich mit der antiken Philosophie bis zu ihren Ausläufern in Spätantike und westlichem wie byzantinischem Mittelalter insgesamt oder mit Teilbereichen unter philosophischen, philosophiegeschichtlichen oder philologischen, literatur- wie kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten in wesentlichen Beiträgen auseinandergesetzt haben. Aufgenommen sind auch namhafte Übersetzer von Werken der antiken Philosophie.

Liste

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Legende 
Wissenschaftler: Diese Spalte erfasst den Namen, die Lebensdaten und gegebenenfalls die Namensform in nicht-lateinischer Schrift.
Nationalität: Diese Spalte erfasst die Nationalität, soweit angesichts von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten eruierbar.
Wirkungsort: Diese Spalte erfasst für Akademiker in der Regel ausschließlich die Universitäten, an denen sie im Range eines Professors gelehrt haben, für Lehrer die Schulen, an denen sie unterrichtet haben, für Forscher die akademischen Institutionen, an denen sie tätig waren, gegebenenfalls in biographischer Reihenfolge. Liegt keine institutionelle Affiliation vor, wird die Stadt genannt, in welcher sie tätig sind oder waren.
Qualifikationen: Diese Spalte erfasst die akademischen Qualifikationen der aufgeführten Forscher. Bei italienischen Forschern wurde nicht zwischen Lehrbefugnissen für Geschichte der Philosophie (storia di filosofia) und Geschichte der antiken Philosophie (storia di filosofia antica) unterschieden.
Forschungsschwerpunkte: Diese Spalte erfasst in Stichworten die wesentlichen Arbeitsgebiete und Forschungsleistungen der aufgeführten Forscher. Werktitel sind kursiv gesetzt.
Bild: Diese Spalte zeigt Abbildungen der genannten Forscher in Gestalt von Photographien, Gemälden, Holzschnitten und dergleichen.

Siehe auch 
 Laurence Professor of Ancient Philosophy
 Liste bekannter Philosophen
 Liste bekannter Ethiker
 Liste klassischer Philologen
 Liste bekannter Gräzisten
 Liste bekannter Graeco-Arabisten
 Liste bekannter Byzantinisten
 Liste bekannter Medizinhistoriker

Gesellschaften 
 Academia Platonica Septima Monasteriensis (gegründet 1999; beschäftigt sich nicht so sehr mit Platon als vielmehr mit den Platon-Interpreten von der Antike bis zur Renaissance)
 Ancient Philosophy Society (US-amerikanische Gesellschaft, von 1999 bis 2009 in Zusammenarbeit mit der Society for Phenomenology and Existentialist Philosophy, seit 2001 auch selbständige Kongresse)
 Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua (gegründet 2009)
 Česká platónská společnost (Tschechische Platon-Gesellschaft, gegründet 1997)
 European Society of Ancient Philosophy (verfügt bisher nicht über eine eigene Website; Ankündigung des 20th Aristotelian meeting 2014 (PDF; 14 kB))
 Gesellschaft für antike Philosophie (gegründet 2001)
 International Association for Greek Philosophy (gegründet 1987, mit Sitz in Pythagorio auf Samos), in Verbindung mit dem International Center for Greek Philosophy and Culture
 International Association for Presocratic Studies (gegründet 2008, Vorsitzender Daniel W. Graham, alle zwei Jahre eine Konferenz)
 The International Plato Society (gegründet 1989; veranstaltet alle drei Jahre ein internationales Symposium Platonicum)
 The International Plutarch Society (veranstaltet alle drei Jahre einen internationalen Kongress)
 International Society for Neoplatonic Studies (gegründet 1973)
 International Society for the Study of Skepticism (gegründet 2008)
 Northern Association for Ancient Philosophy (britische Gesellschaft, gegründet 2001; verfügt bisher nicht über eine eigene Website; Ankündigung des Annual Meeting 2014; bisherige Kongresse)
 Platonselskabet. Nordisk selskab for antikkens idétradition (gegründet 1971)
 Sociedad Ibérica de Filosofía Griega (gegründet 1999)
 Société d’Études Platoniciennes (gegründet 2001)
 Society for Ancient Greek Philosophy (gegründet 1953)
 Southern Association for Ancient Philosophy (britische Gesellschaft, gegründet 1955; verfügt bisher nicht über eine eigene Website; Ankündigung des Annual Meeting 2011)
 Ζήτησις. Association des doctorants et de jeunes chercheurs en philosophie ancienne et en sciences de l'Antiquité (Gesellschaft für Doktoranden und junge Forscher)

Forschungszentren 
 Centre Léon Robin (Centre de recherches sur la pensée antique) des CNRS und der Universität Paris IV–Sorbonne (gegründet 1947)
 Centre d’Études sur la Pensée antique « Kairos kai Logos » an der Universität Aix-Marseille (gegründet 1995–1996)
 Centro di Studio per il Pensiero Antico, nunmehr Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee, Sezione Pensiero Antico an der Universität La Sapienza, Rom (gegründet 1979 von Gabriele Giannantoni)
 Centre for Ancient Philosophy and the Classical Tradition an der Universität Nowosibirsk
 Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts an der Palacký-Universität in Olomouc (gegründet 2000)
 Centre Jean Pépin des CNRS in Villejuif südlich von Paris (gegründet 1969 von Jean Pépin)
  der Lehrstühle für Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte an den Universitäten Leiden, Leuven und Utrecht (gegründet 1999)
 De Wulf-Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy an der Katholieke Universiteit Leuven (gegründet 1956)
 The London Centre for Ancient Philosophy
 The Munich School of Ancient Philosophy (gegründet 2010 von Christof Rapp, Oliver Primavesi und Peter Adamson)
 The Plato Centre am Trinity College Dublin (gegründet 1997)
 Thomas-Institut der Universität zu Köln (gegründet 1950 von Josef Koch)
 Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung an der Universität Würzburg
 Zentrum für Augustinus-Forschung (von Cornelius Petrus Mayer aus dem von ihm in den 1970er Jahren initiierten Langzeitprojekt Augustinus-Lexikon und anderen Augustinus-Projekten zusammengeführt und 2005 der Universität Würzburg angegliedert)

Konferenz- und Vorlesungsreihen 
 Alfred Edward Taylor Lectures (begründet 1995–1996; alljährliche Gastvorlesung an der Universität Edinburgh zum Gedenken an Alfred Edward Taylor)
 Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy (gegründet 1978 von Robert Hahn an der Brandeis University unter dem Titel The Greater Boston Colloquium for Ancient Philosophy; jährliches Kolloquium, Publikation der Proceedings seit 1985)
 Symposium Aristotelicum (begründet 1957 von Ingemar Düring und G. E. L. Owen; alle drei Jahre ein internationales Symposium Aristotelicum)
 Symposium Hellenisticum (begründet 1978; alle drei Jahre ein internationales Symposium Hellenisticum)
 Symposium Platonicum (begründet 1986 von Conrado Eggers Lan, dann im Rahmen der 1989 gegründeten International Plato Society; alle drei Jahre ein internationales Symposium Platonicum)
 Symposium Platonicum Pragense (International Plato Symposium in Prague); begründet 1997 von der Tschechischen Platon-Gesellschaft; alle zwei Jahre ein internationales Symposion

Blogs 
 Ancient Philosophy Now
 Aporia. Devoted to Skepticism (Blog von Diego E. Machuca, Buenos Aires)
 kenodoxia (Blog von James Warren, Cambridge)
 philosophie antique (Informationen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur antiken Philosophie in Frankreich und Europa)
 Sullogismos. Yorkshire Ancient Philosophy Network (Netzwerkblog)

Literatur 
Spezialliteratur zu den Klassischen Philologen unter den Forschern zur antiken Philosophie findet sich in der Liste Klassischer Philologen.

 Biographische Enzyklopädie deutschsprachiger Philosophen. Auf der Grundlage der von Walther Killy und Rudolf Vierhaus hrsg. ›Deutschen Biographischen Enzyklopädie‹ bearbeitet von Bruno Jahn. De Gruyter – Saur, München 2001, ISBN 3-598-11430-3. – Buchbesprechung
 Annette M. Baertschi, Colin G. King (Hrsg.): Die modernen Väter der Antike. Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts. de Gruyter, Berlin 2009 (Transformationen der Antike, Bd. 3). – (Zu Schleiermacher, Hegel, Trendelenburg, Bekker und Diels)
 Burkhard Mojsisch, Stefan Jordan: Philosophenlexikon. Reclam, Stuttgart 2009.

Weblinks 
Spezielle Weblinks zu den Klassischen Philologen unter den Forschern zur antiken Philosophie finden sich in der Liste Klassischer Philologen.
 International Society for Neoplatonic Studies: Directory of neoplatonic scholars around the world
 Gelehrtengeschichtliche Prosopographie des Teuchos-Zentrums (Verfasser: Wilt Aden Schröder) (enthält Biogramme verschiedener Editionsphilologen im Bereich der antiken Philosophie)

Forscher zur antiken Philosophie
!Forscher zur antiken Philosophie
!Forscher zur antiken Philosophie
!Forscher zur antiken Philosophie
!Forscher zur antiken Philosophie
!Forscher zur antiken Philosophie
Altertumswissenschaftler